Woodbank – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Cheshire
 Woodbank – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Shropshire